Der Ausdruck Typhon steht für:
 den Giganten Typhon, eine monströse Gestalt aus der griechischen Mythologie, siehe Typhon (Mythologie)
 einen Asteroiden, siehe (42355) Typhon
 ein druckluftbetriebenes Schallsignalgerät
 auf Schiffen, siehe Typhon (Schiffbau)
 bei der Eisenbahn, um Gleisarbeiter vor herannahenden Zügen zu warnen (Betrieb mit Pressluftflasche)
 an Eisenbahn-Triebfahrzeugen und Loks, siehe Makrofon
 Taifun, einen tropischen Wirbelsturm

Siehe auch:

 Typhoon
 Taifun (Begriffsklärung)
 Tayfun